Het jaar 1761 is het 61e jaar in de 18e eeuw volgens de christelijke jaartelling.

Gebeurtenissen 
januari
7 - De Maratha's worden verslagen in de 3de slag bij Panipat.
 7 - De Deense expeditie naar Arabië vertrekt met de HMS Grønland uit Kopenhagen.

mei
15 - Petrus Albertus van der Parra wordt na het overlijden van gouverneur-generaal Jacob Mossel, als "eerste raad van Indië" tot diens opvolger benoemd. 

september
 1 De vijfjarige Wolfgang Amadeus Mozart geeft op de universiteit van Salzburg zijn eerste openbare optreden.
8 De nieuwe Britse koning George III treedt in de Koninklijke Kapel van het St. James's Palace in het huwelijk met hertogin Charlotte van Mecklenburg-Strelitz.

zonder datum
 Het Bridgewater Canal brengt aanzienlijke verbetering in de aanvoer van steenkool voor de jonge Engelse industrie.
 In Engeland valt de regering van William Pitt de Oudere.
 In Lyon start de eerste opleiding in de diergeneeskunde ter wereld.
 In Yucatán leidt Jacinto Canek een opstand tegen het Spaanse gezag, maar hij wordt verslagen en gedood.
 Begin van de bouw van 's Lands Hospitaal in Paramaribo.

Muziek 
 Joseph Haydn componeert zijn Symfonie nr. 7, Le Midi
 Antoine Dauvergne componeert Hercule mourant
 Carl Friedrich Abel componeert 6 Sinfonias, Opus 1

Bouwkunst

Geboren 
september
 6 - Marie-Gabrielle Capet, Frans schilderes (overleden 1818)
oktober
 31 - Rutger Jan Schimmelpenninck, Nederlands jurist, ambassadeur en politicus (raadpensionaris) (overleden 1825)
november
 20 - Pius VIII, Italiaans paus (overleden 1830)
december
 7 - Marie Tussaud, wassenbeeldenartieste (overleden 1850)
 11 - Gian Domenico Romagnosi, Italiaans filosoof, econoom en jurist (overleden 1835)

Overleden 
januari
 4 - Stephen Hales (73), Engels fysioloog, chemicus, botanicus en uitvinder
april
 17 - Thomas Bayes (ca. 59), Brits theoloog en wiskundige (een van de grondleggers van de statistiek)
september
 17 - Georg Matthias Bose (50), Duits natuurkundige
 19 - Pieter van Musschenbroeck (69), Nederlands medicus, astronoom, wis- en natuurkundige